Ctenostylidae är en familj av tvåvingar. Ctenostylidae ingår i ordningen tvåvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ctenostylidae 10 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Ctenostylidae